Rio Tamandua kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Tamanduá (vattendrag i Brasilien, Santa Catarina), 
 Rio Tamanduá (vattendrag i Brasilien, Paraná, lat -25,58, long -54,53), 
 Rio Tamanduá (vattendrag i Brasilien, Paraná, lat -26,05, long -53,52), 
 Rio Tamanduá (vattendrag i Brasilien, Paraná, lat -25,54, long -49,81), 
 Rio Tamanduá (vattendrag i Brasilien, Rondônia), 
 Rio Tamanduá (vattendrag i Brasilien, lat -25,94, long -48,78), 

Robotskapade Brasilienförgreningar